Ве́ра Ива́новна Андрия́ненко (; , , АзССР — 31 августа 2016, Луганск, Украина) — советская и украинская оперная певица, Народная артистка Украины (1993), Почетный гражданин Луганска, Лауреат многих вокальных конкурсов. Проживала в городе Луганск.

Биография 
Окончила Алма-Атинскую консерваторию. С 1975 года — солистка Луганской областной филармонии, становилась дипломантом и лауреатом многих вокальных конкурсов во времена СССР. Работала в 1977 году в жюри 1-го международного конкурса украинской песни «Молодая гвардия».

Неоднократно гастролировала по Украине, России, Белоруссии, Прибалтике, Венгрии, Болгарии, Франции, Англии, Италии, Испании и Турции. Работала доцентом музыкально-педагогического факультета Луганского педагогического института им. Т. Г. Шевченко. Профессор Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля. Преподавала вокал в Луганском государственном институте культуры и искусств.

Являлась президентом Благотворительного культурного фонда им. Юрия Богатикова.

Творчество 
Репертуар певицы составляли камерные произведения Джованни Перголези, Кристофа Глюка, Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Н. Римского-Корсакова. В сольных концертах вокалистки были широко представлены украинские и русские народные песни, украинские романсы Федора Надененко, Александра Журбина, Льва Колодуба, Леси Дычко.

Звания и награды 
 Народная артистка Украины (1993).
 Почётный гражданин Луганска.
 Лауреат межреспубликанского конкурса республик Средней Азии и Казахстана — Фрунзе, 1972
 Лауреат республиканского конкурса камерных исполнителей «Золотая осень» — Киев, 1979
 Дипломант Всесоюзного конкурса вокалистов им. Глинки — Тбилиси, 1975
 Лауреат премии имени Ворошиловградского комсомола — Ворошиловград, 1984

Литература 
 Вони прославили наш край. — Луганськ: Світлиця, 1998. — С. 26
 Г. С. Довнар, В. С. Волков. Отцы и правнуки Луганска. — Луганск
 Спектор В. Мелодия на два голоса в контексте жизни и любви. РАКУРС-плюс. — 2005. — № 56. — С. 8
 Парамоненко Л. Дарить счастье людям. ЭКСПРЕСС-КЛУБ. — 2006. — № 10. — С. 10
 Стрельцова Р. Весна певицы продолжается. ЭКСПРЕСС-КЛУБ. — 2006. — № 18. — С. 4
 Чубенко М. И жена, и мать, и народная артистка Украины. ЗАКРЫТЫЙ КЛУБ. — 2006. — № 5. — С. 2
 Спектор В. Мелодия на два голоса в контексте жизни и любви. ЖИЗНЬ ЛУГАНСКА. — 2006. — № 46. — С. 5

Почётные граждане Луганска
Похороненные в Луганске
Выпускники Казахской консерватории
Сопрано
Оперное сопрано Украины